Magyarország
Belsősárd, Zala megye
Külsősárd, Zala megye
Somogysárd (1908-ig Sárd), Somogy megye

 Románia
Küküllősárd (1913-ig Sárd, rom. Șoard), Maros megye
Magyarsárd (1890-ig Sárd, rom. Șardu), Kolozs megye
Sárd (rom. Șard), Fehér megye
Székelysárd (1899-ig Sárd, rom. Șardu Nirajului), Maros megye

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok